Nikki kan syfta på:

Nikki (TV-serie) – en amerikansk komediserie från 2000-2002
Nikki Sixx (1958–) – en amerikansk rockmusiker och författare
 Nikki Amini (1984–) – en svensk marknadsförare
 Nikki, Benin – en ort och kommun i Benin